Бонито има више значења:

 Бонито
 Бонито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бонито, Ла Бонита (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бонито (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику